Il torneo di doppio maschile outdoor alla V Olimpiade fu uno degli eventi di tennis che si disputarono alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912.

Risultati

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della V Olimpiade